Lorenzen ist der Familienname folgender Personen:

 Al Lorenzen (* 1966), US-amerikanischer Basketballspieler
 Annemarie Lorenzen (1918–1991), deutsche Schriftstellerin, siehe Annemarie Weber
 Asmus Lorenzen (1828–1912), deutscher Landwirt und Reichstagsabgeordneter
 Bodo Lorenzen (1947–2018), deutscher Mentalist, Mentalmagier und Mental-Motivator
 Charlotte Lorenzen (* 2002), deutsche Schauspielerin
 Dirk Lorenzen (* 1968), deutscher Astrophysiker und Wissenschaftsjournalist
 Dominik Lorenzen (* 1977), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen), MdHB
 Erich Lorenzen (1896–1945), deutscher Admiralrichter
 Ernst Lorenzen (1876–1954), deutscher Lehrer und Schriftsteller
 Fernando Lorenzen (1859–1917), deutscher Architekt
 Florian Lorenzen, deutscher Politiker der CDU und Landrat des Landkreises Nordfriesland
 Hans-Heinrich Lorenzen (1935–2012), deutscher Organist
 Heinz-Jürgen Lorenzen (* 1953), deutscher Bibliothekar
 Henry Lorenzen (1899–1961), dänischer Schauspieler
 Hjort Lorenzen (1791–1845), dänischsprachiger Abgeordneter in der schleswigschen Ständeversammlung
 Ingrid Lorenzen, deutsche Fernsehjournalistin
 Jan N. Lorenzen (* 1969), deutscher Autor und Regisseur
 Julius Lorenzen (1897–1965), Bauingenieur, Oberbürgermeister von Bremerhaven
 Johann Matthias Lorenzen (1900–1972), deutscher Bauingenieur, Küstenforscher und Präsident der Wasser- und Schifffahrtsdirektion Kiel.
 Johannes Theodor Lorenzen (1855–1884), dänischer Mineraloge und Namensgeber des Minerals Lorenzenit
 Klaus-Joachim Lorenzen-Schmidt (1948–2015), deutscher Historiker und Archivar
 Klaus Lorenzen (1938–2015), deutscher Musikproduzent
 Konrad C. F. Lorenzen (* 1936), deutscher Manager
 Kurt Krüger-Lorenzen (1904–1981), deutscher Reporter
 Lorenz Lorenzen (1660–1722) aus Husum, evangelischer Kirchenlieddichter, siehe Laurentius Laurenti
 Lorenz Lorenzen (1795–1866), deutscher Priester und Schleswigscher Abgeordneter
 Lori Lorenzen (* 1955), deutscher Musiker und Tontechniker
 Max-Otto Lorenzen (1950–2008), deutscher Philosoph und Publizist
 Melvyn Lorenzen (* 1994), deutsch-englischer Fußballspieler
 Paul Lorenzen (1915–1994), deutscher Philosoph
 Peter Christian Lorenzen (* 1952), deutscher Ernährungswissenschaftler, Lebensmitteltechnologe und Hochschullehrer
 Rudolf Lorenzen (1922–2013), deutscher Schriftsteller
 Sievert Lorenzen (* 1938), deutscher Zoologe
 Sigrid Lorenzen Rupp (1943–2004), deutsch-amerikanische Architektin
 Silke Lorenzen, deutsche Fußballspielerin
 Thomas Lorenzen (1940–2020), deutscher Politiker (CDU)
 Ursel Lorenzen, Geheimagentin des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR
 Vilhelm Lorenzen (1877–1961), dänischer Historiker und Kunsthistoriker
 Wolfram Lorenzen, deutscher Pianist

Lorenzen ist der Name folgender Orte:
 Lorenzen (Lappersdorf), Ortsteil des Marktes Lappersdorf, Landkreis Regensburg, Bayern
 Lorenzen, deutscher Name der Gemeinde Lorentzen im Unterelsass in Frankreich

Siehe auch:
 Sankt Lorenzen
 Lorentzen (Begriffsklärung)